Mankiewicz est un patronyme :

Famille Mankiewicz 
 Herman J. Mankiewicz, scénariste et producteur américain (frère de Joseph)
 Don Mankiewicz, scénariste (fils d'Herman)
 John Mankiewicz, scénariste, producteur et acteur américain (fils de Don)
 Frank Mankiewicz (fils d'Herman)
 Josh Mankiewicz (fils de Frank, frère de Ben)
 Ben Mankiewicz (fils de Frank, frère de Josh)
 Joseph L. Mankiewicz, scénariste, réalisateur et producteur américain (frère d'Herman)
 Christopher Mankiewicz (fils de Joseph)
 Tom Mankiewicz (fils de Joseph)

Divers 
 Francis Mankiewicz, réalisateur, scénariste et producteur québécois

Homonymie de patronyme